Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), een stad in Bolivia
 Santa Cruz de la Sierra (Spanje), een gemeente in Spanje